Mala Loka (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Mala Loka (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje